Собор Симеона и Анны (Елгавский собор святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, ) — православный храм в городе Елгава в Латвии, принадлежит к Рижскому благочинию Рижской епархии Латвийской православной церкви Московского Патриархата.

Главный престол освящён во имя святых Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, придел — во имя святого Алексия, человека Божия.

История 
В 1711 году Пётр I при заключении брака своей племянницы Анны Иоанновны с курляндским герцогом Фридрихом Вильгельмом потребовал от него обещания построить столичном городе Митаве православный храм. В договоре по этому случаю (в 6-й статье) записано: «… обещаем мы светлейшего Герцога полномочные именем нашего Высокого Принципала, что Ея Высочество Пресветлейшая Супруга, купно со своими домовыми служителями, свою божественную службу греческой веры свободно и безъ помешательства отправлять может в удобном месте в замке въ Митаве, и для того будет одна церковь по греческому украшению устроена».

Это было выполнено. В Митаве (тогдашнее название Елгавы), куда Анна Иоанновна, ставшая герцогиней Курляндской, выехала на постоянное жительство, обустраивается в замке дворцовая православная церковь во имя Преображения Господня, а в самой Митаве в 1726 году строится за герцогским двором небольшая, однопрестольная деревянная церковь во имя святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

Церковь несколько раз перестраивалась. В 1774 году по указу Екатерины II в Елгаве начали строить православный кафедральный собор в стиле русского барокко. Строительство длилось несколько лет. Освящение состоялось 4 мая 1780 года.

Этот храм был однопрестольный. Вход был только с западной стороны. Притвор почти не отделялся от главного помещения. Над ним находилась колокольня в один ярус, увенчанная главой. Такая же глава была над самой церковью. Трехъярусный деревынный резной позолоченный иконостас был перенесен из прежней дворцовой церкви. Иконы были древнего и нового письма.

В 1812 году при сожжении Рижских предместий по случаю приближения многочисленного неприятеля к городу, священник Александр Иоаннович Невдачин лично спасал имущество церкви. Будучи оставлен своим причтом, совершал богослужения с оставшимися своими прихожанами, не имевшими по бедности средств удалиться от опасности (за сожжением церкви он проводил богослужения в кладбищенской часовне).

С 1850 года церковь получила статус кафедрального собора. Церковь екатерининского времени простояла в своем изначальном виде 110 лет, до 12 февраля 1890 года. К тому времени население Митавы значительно увеличилось, и храм уже не вмещал всех желающих присутствовать на богослужении, к тому же он сильно обветшал, внутренность же пострадала от случавшихся пожаров.

В 1890—1892 годах храм перестроен по проекту Н. М. Чагина и инженера Л. Винера. При этом частично сохранены фундамент и алтарная часть барочной постройки. Большая глава с барабаном опирается на стены старого храма, перестроенные в виде арок. Основная часть денег для постройки храма была предоставлена Александром III из его личных средств.

Торжественная закладка была совершена 3 июня 1890 года. В ходе работ была обнаружена закладная доска времен Екатерины II с датой 1774 год и, до этого, надгробная плита с надписью «Екатерина Петровна Бестужева-Рюмина…».

Трехъярусный иконостас был заказан прихожанами на средства по подписке, он был поистине уникальное произведение церковно-прикладного искусства. Его проект был разработан А. С. Дубасовой (по другим данным — гражданским инженером К. А. Заранеком). Иконы для иконостаса писал петербургский художник Левицкий.

Строительство было полностью завершено, и 14 ноября 1892 года епископ Рижский и Митавский Арсений торжественно освятил новый кафедральный собор во имя святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

Симеоно-Анненский собор был общепризнанным православным духовным центром и украшением города. В наилучшем состоянии он находился вплоть до Первой мировой войны.

В 1936—1943 годы существовало Елгавское викариатство, кафедральным храмом которого был Собор Симеона и Анны. Впочем епископ Иаков (Карп) большую часть времени проживал в Риге.

Собор пострадал от разрушений во время Великой Отечественной войны и при советской власти. После войны он был реквизирован, занесен в список памятников культуры Латвии, охраняемых государством. Здание оградили забором и отвели под склад химических реактивов. Восстановлением храма занимался архитектор В. М. Шервинский — до своего ареста в 1951 году.

В 1993—2003 годах здание передано православному приходу, и начато восстановление. Собор практически полностью восстановлен, однако из-за недостатка средств задача восстановления интерьера в первоначальном виде даже не ставилась.

Сейчас здание имеет особый статус — флаг Европейского культурного наследия. На колокольне церкви находятся 9 колоколов, самый большой из которых весит 830 кг.

Литература 
 «Jelgavas baznīcas», Izglītība, 1992.
 «Выборка из сведений, доставленных Императорскому Московскому археологическому обществу православным духовенством по распоряжению рижского архиепископа Арсения.» М., 1896.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница храма (много исторических сведений)
 Церкви и монастыри Елгавы и Елгавского района
 Николай Чагин, храмовый архитектор

Соборы Латвии
Храмы Елгавы
Елгава
Елгава
Елгава